Wahlkreis 148 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 148
 Landtagswahlkreis 148